

Geografia
 Brogan – census-designated place degli Stati Uniti d'America situato nello stato dell'Oregon

Persone
 Jim Brogan – ex cestista statunitense
 Jim Andrew Brogan – calciatore scozzese
 Michelle Brogan – ex cestista australiana